Mirko Ćurić (književnik)
Mirko Ćurić (emigrant)